Горбуново — село в Куйбышевском районе Новосибирской области. Административный центр Горбуновского сельсовета.

География 
Расположен в 30 километрах от г. Куйбышев. Площадь села — 138 гектаров.

История 
Основано в 1862 г. В 1926 году состояло из 121 хозяйства, основное население — русские. Центр Горбуновского сельсовета Барабинского района Барабинского округа Сибирского края.

Население

Инфраструктура 
В селе по данным на 2007 год функционируют 1 учреждение здравоохранения и 1 учреждение образования.

Примечания 

Населённые пункты Куйбышевского района (Новосибирская область)